George Lloyd (politicus) (1879-1941), Brits politicus en bestuurder
 George Lloyd (acteur) (1892-1967), Amerikaans acteur
 George Lloyd (componist) (1913-1998), Brits componist en dirigent